est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma

Longs métrages 
 Last Call, un film américain réalisé par Jag Mundhra, sorti en 1991 ;
 Last Call, un film belgo-néerlandais réalisé par Frans Weisz, sorti en 1995 ;
 Last Call, un film chilien réalisé par Christine Lucas, sorti en 1999 ;
 Last Call, un film américain réalisé par Lance Tracy, sorti en 2002 ;
 Last Call, un film américain réalisé par Nir Bashan, sorti en 2002 ;
 Last Call, un film américain réalisé par Steven Tanenbaum, sorti en 2008 ;
 Last Call, un film américain réalisé par Cliff Van Cott, sorti en 2010 ;
 Last Call, un film américain réalisé par Greg Garthe, sorti en 2012 ;
 Last Call (Tercera LlamadaMunich (MUC)), un film mexicain réalisé par Francisco Franco, sorti en 2013 ;
 Last Call (A Family Man), un film américain réalisé par Mark Williams, sorti en 2016
 Last Call, un film américain réalisé par Gavin Michael Booth, sorti en 2019
 , un film américain réalisé par Paolo Pilladi, sorti en 2021

Courts métrages 
 Last Call, un court métrage américain réalisé par David Drach, sorti en 2004 ;
 Last Call, un court métrage américain réalisé par Robert Bailey, sorti en 2005 ;
 Last Call, un court métrage américain réalisé par Nick Corporon, sorti en 2009 ;
 Last Call, un court métrage américain réalisé par Greg Garthe, sorti en 2012 ;
 Last Call, un court-métrage français réalisé par Camille Delamarre, sorti en 2013 ;
 Last Call, un court métrage canadien réalisé par Craig F. Watkins, sorti en 2015 ;

Télévision 
 Last Call, un téléfilm américain d'Henry Bromell sur F. Scott Fitzgerald diffusé en 2002 ;

Musique 
 Last Call, le concert de Tom Waits à Cleveland dans l'état de l'Ohio en 
 Last Call, un album du chansonnier acadien Cayouche sorti en 2003
 Last Call, une chanson d'Elliott Smith dans Roman Candle
 Last Call, un single de Traci Braxton sorti en 2014.

 Last Call, un groupe de musique québécois (2011)

Littérature 
 Last Call, un roman de Tim Powers

Autres 
 Last Call, le nom d'un cocktail à base de porto
 Last Call une chaîne de centres de dédouanement exploitée par Neiman Marcus